Alternative steht für:

 Alternative, Möglichkeit zur Entscheidung zwischen zwei sich ausschließenden Handlungsmöglichkeiten oder Dingen

 Alternative (Musik), musikalischer Sammelbegriff für kommerziell erfolgreiche Underground- oder Independent-Musik
 Alternative (Zeitschrift), Zeitschrift für Literatur und Diskussion (1964–1982)

 Alternative – die Grünen Zug, linke ökologische Partei im Kanton Zug, Schweiz

 Die Alternative, philosophisches Hauptwerk von Rudolf Bahro (1977), siehe Rudolf Bahro #Buch „Die Alternative“

Siehe auch:
 Alternative Liste – Grüne Alternative – Junge Alternative – Die Alternative (Begriffsklärungen)

 Alternativhypothese (Statistik)
 Alternativet (dänische Partei, zu deutsch „Die Alternative“)
 Alternation (Begriffsklärung)